Пролісок — місцева назва пролісків дволистих (Scilla bifolia L.) — рослини родини лілійних
 Пролісок — готельний комплекс-мотель для автотуристів у Києві
 Пролісок — ансамбль, м. Кропивницький
 Пролісок — ландшафтний заказник, Київська область
 Пролісок — дендропарк, Івано-Франківська область